Daucus foetidus är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Daucus foetidus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
foetidus